Llista dels 36 municipis del departament francès dels Alts del Sena (92).

Alts del Sena